Села:
 Костів — Сумська область, Лебединський район
 Костів — Харківська область, Валківський район

Костів — українське прізвище

 Костів Василь (1889 — після 1920) — поручник, технічний експерт Української Галицької Армії.
 Костів Василь Миколайович (*5 січня 1880 — †11 квітня 1938) — український композитор, диригент і хореограф, перший теоретик українського народного танцю;
 Костів Василь Олексійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костів-Гуска Ганна Михайлівна (*25 квітня 1947) — поетеса, член Спілки письменників України з 1982 року;
 Костів Василь Михайлович — пластун, повстанець, учасник Кенгірського повстання.
 Костів-Коссаківна Марія Андріївна (на сцені — Чернявська) (1876, Чортків — бл.1930, Бар) — українська артистка і співачка.
 Костів-Сарамага Наталія Теодорівна (1905—1985) — українська актриса і співачка.
 Костів Василь Романович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костів Юрій Миронович (1989—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -ів